Benroth ist ein Ortsname im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen:

 Benroth (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht
 Benroth (Waldbröl), Ortsteils der Stadt Waldbröl

Siehe auch:
 Benrath